Katunje peut faire référence à :
 Katunje, une ville du district de Dhading au Népal ;
 Katunje, une ville du district d'Okhaldhunga au Népal.